Ло́унасмаа () — финская фамилия. Известные носители:

  (1843—1909) — финский парламентарий.
 Лоунасмаа, Олли (1930—2002) — финский физик.